Seppois ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haut-Rhin:

Seppois-le-Bas
Seppois-le-Haut